La Coppa Italia Lega Nazionale Pallacanestro 2009 è stata organizzata per squadre di Serie A Dilettanti, B Dilettanti e C Dilettanti.

La Lega Nazionale Pallacanestro ha organizzato le fasi finali delle tre categorie rispettivamente presso il PalaFiera di Forlì, il Palazzetto Falcone Borsellino di San Severo (FG) e il PalaPergola di Potenza.

Formula 
Serie A Dilettanti: alla fase finale partecipano le prime due squadre classificate al termine del girone di andata, nei due gironi della Serie A Dilettanti FIP 2008-2009.
Serie B Dilettanti: partecipano alla fase finale 8 squadre, cioè le prime due squadre classificate al termine del girone d'andata, nei quattro gironi del campionato.
Serie C Dilettanti: partecipano alla fase finale 8 squadre, cioè le prime classificate al termine del girone d'andata, negli otto gironi del campionato.

Risultati

Serie A Dilettanti

Coppa Italia di B Dilettanti

Coppa Italia di C Dilettanti

Verdetti 
Vincitrice della Coppa Italia di Serie A Dilettanti: Unione Cestistica Casalpusterlengo
Vincitrice della Coppa Italia di Serie B Dilettanti: Riva del Garda Basket
Vincitrice della Coppa Italia di Serie C Dilettanti: Unione Cestistica Piacentina

Pallacanestro nel 2008
Pallacanestro nel 2009
2009